

Geografia 
 Argentyna
 Loreto – miasto
 Ekwador
 Loreto – miasto w prowincji Orellana
 Loreto – kanton w prowincji Orellana

 Gwinea Równikowa
 Loreto – jezioro kraterowe na wyspie Bioko

 Hiszpania
 Loreto – miejscowość w prowincji A Coruña
 Loreto – miejscowość w prowincji Grenada

 Meksyk
 Loreto – miasto w stanie Kalifornia Dolna Południowa
 Loreto – gmina w stanie Kalifornia Dolna Południowa
 Loreto – miasto w stanie Zacatecas

 Paragwaj
 Loreto – dystrykt

 Peru
 Loreto – region

 Włochy 
 Loreto – miasto

Inne 
 Loreto – stacja metra w Mediolanie

Zobacz też 
 Loretto